Бластобазиды, или сумрачные моли  — семейство молевидных бабочек.

Описание 
Бабочки мелких и средних размеров. Размах крыльев 10—25 мм, редко до 40 мм. Голова гладкая, в прилегающих чешуйках Глаза крупные, голые; глазки отсутствуют. Усики короче переднего крыла, нитевидные; их базальный членик обычно заметно уплощен и расширен В строении усиков проявляется половой диморфизм: у самца снизу реснички гуще и длиннее, чем у самки Челюстные щупики короткие, обвернуты вокруг основания хоботка. Губные щупики довольно длинные, саблевидно изогнутые, либо короткие, в прилегающих чешуйках. Хоботок хорошо развит, в базальной трети густо покрыт чешуйками. Передние крылья удлиненно-ланцетовидные, окраска неяркая, серых или буроватых оттенков; рисунок неотчётливый, образован темными перевязями или небольшими пятнами. Жилкование полное.

Биология 
Биология большинства видов не изучена. Бабочки в природе держатся очень скрытно, активны только ночью и в массе привлекаются на источники света. Плодовитость при наличии дополнительного питания достигает 150—200 яиц. Продолжительность жизненного цикла весьма различна: от 2—3 месяцев (в тропических областях) до 2 лет (в таёжной зоне). Зимуют гусеницы всех возрастов. Для представителей семейства характерна сапрофагия.
Гусеницы немногих относительно хорошо изученных видов развиваются в гниющей древесине, подстилке хвойных и лиственных лесов, грибах, гнездах открыто питающихся гусениц других чешуекрылых, ходах насекомых-бурильщиков, очень редко в цветках и плодах живых растений. Неоднократно отмечалось факультативное и даже облигатное питание мертвыми и живыми (червецы и щитовки) насекомыми и продуктами их метаболизма. Гусеницы окукливаются в плотных овальных коконах, покрытых частицами субстрата.

Систематика 
Небольшое, всесветно распространенное семейство, видовой состав изучен слабо, трактовка части родов дискуссионна.

Роды 
 Agnoea
 Asaphocrita
 Auximobasis
 Blastobasis
 Blastobasoides
 Calosima
 Catacrypsis
 Coniogenes
 Critoxena
 Cynotes
 Docostoma
 Dryoperia
 Epigritia
 Epistetus
 Eubolepia
 Euresia
 Exapateter
 Exinotis
 Holcocera
 Holcocerina
 Holcoceroides
 Homothamnis
 Hypatopa
 Iconisma
 Lateantenna
 Mastema
 Megaceraea
 Metallocrates
 Neoblastobasis
 Oroclintrus
 Pigritia
 Ploiophora
 Prosintis
 Prosodica
 Prosthesis
 Pseudohypatopa
 Pseudopigritia
 Syncola
 Tecmerium
 Valentinia
 Xenopathia
 Zenodochium

Примечания

Литература 
 

Семейства насекомых
Сумрачные моли